Retegi o Retegui puede referirse a:
 Retegui (apellido) apellido español de origen vasco.
 Juan Ignacio Retegi o Retegi I, ex pelotari navarro (España) en la modalidad de mano profesional.
 Julián Retegi o Retegi II, ex pelotari navarro (España) en la modalidad de mano profesional.
 José María Retegi o Retegi IV, ex pelotari navarro (España) en la modalidad de mano profesional.
 Julen Retegi o Retegi Bi, pelotari navarro (España) en la modalidad de mano profesional, hijo de Retegi II.
 Mateo Retegui, futbolista argentino-italiano.